D21 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D21 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 D21 (Mayenne), een departementale weg in het Franse departement Mayenne
 D21, afkorting van Democraten van de 21ste eeuw (2000-2010), politieke partij in Suriname
 Aangenomen damegambiet, ECO-code voor deze schaakopening